Ліберку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 18 км на південь від Лілля, 28 км на північний схід від Арраса.

Тут народився Матвіїшин Володимир Григорович, мовознавець, доктор філологічних наук.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3261 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 8616,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ліберкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ліберкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале